Ojalá lo sha' alla (لو شاء الله) «si Dios/Alá quiere»  puede referirse a:

 Ojalá, álbum musical de la cantante Rosa López;
 «Ojalá», canción del cantautor Silvio Rodríguez.
 «Ojalá», canción del dúo Ha*Ash
 «Ojalá», canción del cantautor José Madero.

Arabismos